Habashi ist der Familienname folgender Personen:

 Ayed Habashi (* 1995), israelischer Fußballspieler
 Dukhail Al-Habashi (* 1975), kuwaitischer Tischtennisspieler
 Fawzi Habashi (* 1924), ägyptischer Bauingenieur
 Sultan al-Habashi (* 1985), saudi-arabischer Leichtathlet
 Wail al-Habashi (* 1964), kuwaitischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Habsi